CPEB4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 729 амінокислот, а молекулярна маса — 80 152.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, РНК. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки